Тысяча островов — может означать:

Архипелаги
 Тысяча островов — в устье реки Святого Лаврентия в составе Канады и США.
 Тысяча островов — в Яванском море в составе Индонезии, входит в Особый столичный округ Джарарта.
 Тысяча Островов — в южной части Шпицбергена.
  — в устье реки Банановой, город Коко-Бич, штат Флорида, США.

Прочее
 Тысяча островов — соус американской кухни.

См. также 
 Озеро Тысячи Островов — озеро в провинции Чжэцзян, (Китай).
  — озеро в Калифорнии (США).
 Река Тысячи Островов — река в Квебеке (Канада).
 Десять Тысяч Островов — группа островов и национальный парк во Флориде (США).
 Сто Островов — национальный парк на Филиппинах.
 Архипелаг тысячи островов ( Тисима рэтто:) — японское название Курильских островов.